Кропоткинское городское поселение — муниципальные образования в России:

 Кропоткинское городское поселение — муниципальное образование в Кавказском районе Краснодарского края.
 Кропоткинское городское поселение — муниципальное образование в Бодайбинском районе Иркутской области.